Alec Epis – calciatore australiano
 Giovanna Epis – maratoneta e mezzofondista italiana
 Giovanni Battista Epis – pittore italiano
 Virginio Epis –  alpinista e militare italiano